Plattsburg kan syfta på:

Plattsburg, Indiana
Plattsburg, Missouri
Joan of Plattsburg – en film från 1918

Se även
Plattsburgh